Ânderson Luís da Silva — futebolista brasileiro
 Estádio Luís Augusto de Oliveira ou Luisão — estádio de futebol localizado em São Carlos, São Paulo
 Luisão Pereira — músico brasileiro

Ver também

  Luizão

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos